Bröder kan bsyfta på:

Bröder – manliga syskon, se bror
Bröder (musikalbum) – av Sten & Stanley från 1998
Bröder (film) – från 2004
Bröder (kristendom) – beteckning på en rad kristna trossamfund och församlingar.

Se även
Bröderna